Guntis Galviņš (né le  à Talsi en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel letton de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il débute en senior avec le Prizma Riga dans la Ligue d'Europe de l'Est. Il a remporté le championnat letton avec le HK Riga 2000 en 2005 et 2006. Il rejoint ensuite le HC Vsetín dans l'Extraliga. Le club étant relégué pour cause de difficultés financières, il signe au Alba Volán Székesfehérvár qui joue dans l'EBEL, l'élite autrichienne. L'équipe remporte le championnat de Hongrie puisqu'elle évolue parallèlement dans son championnat national. Il intègre l'effectif du Dinamo Riga dans la Ligue continentale de hockey en 2008.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Lettonie au niveau international. Il a reçu sa première sélection en 2004.

Trophées et honneurs personnels

Ligue continentale de hockey 
 2011-2012 : nommé défenseur du mois de février.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Prizma Riga || VEHL B|| 13|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Prizma Riga || LAC || 18|| 2|| 3|| 5|| 28|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2004-2005|| HK Riga 2000 || Ekstraliga || 32|| 0|| 1|| 1|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2004-2005|| HK Riga 2000 || LAC || 12|| 4|| 5|| 9|| 8|| 11|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2005-2006|| HK Riga 2000 || Ekstraliga || 34|| 0|| 2|| 2|| 51|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| HK Riga 2000 || LAC || || 0|| 3|| 3|| 6|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| HK Riga 2000 || LAC || 23|| 5|| 7|| 12|| 14|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| HC Vsetín || Extraliga|| 39|| 2|| 1|| 3|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HK Riga 2000 || LAC || 11|| 2|| 1|| 3|| 20|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Alba Volán Székesfehérvár || EBEL|| 33|| 2|| 7|| 9|| 24|| || || || || 
|-
| 2007-2008 || Alba Volán Székesfehérvár || Borsodi Liga|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| 9|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2008-2009|| Dinamo Riga || KHL|| 47|| 1|| 7|| 8|| 24|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010|| Dinamo Riga || KHL|| 53|| 7|| 10|| 17|| 51|| 9|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2010-2011|| Dinamo Riga || KHL || 44|| 0|| 13|| 13|| 18|| 10|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2011-2012|| Dinamo Riga || KHL || 54|| 8|| 21|| 29|| 28|| 7|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2012-2013|| Dinamo Riga || KHL || 45|| 3|| 11|| 14|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 10|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || AIK IF || SHL || 15|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HC Bolzano || EBEL || 36|| 2||9 ||11 ||4 ||7 || 1||0 || 1||0
|-
| 2015-2016|| Dinamo Riga || KHL|| 59|| 3|| 17|| 20|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Dinamo Riga || KHL|| 51|| 7|| 16|| 23|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Dinamo Riga || KHL|| 37|| 2|| 9|| 11|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Kurbads || LAC || 5|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| HC Oceláři Třinec || Extraliga Tch. || 47|| 3|| 9|| 12|| 8|| 17|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
|2019-2020|| HC Oceláři Třinec || Extraliga Tch. ||47|| 2|| 4|| 6|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021|| HC Oceláři Třinec || Extraliga Tch. ||21|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Vítkovice || Extraliga Tch. ||24|| 1|| 2|| 3|| 4|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0

Internationales

Références 

Naissance en janvier 1986
Naissance à Talsi
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du HK Riga 2000
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Bolzano
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HC Vítkovice